Aloban (Portibi), een plaats in Indonesië
Aloban (Tapian Nauli), een plaats in Indonesië